Testen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Testen, Närke, sjö i Laxå kommun,  (63,5 ha)
Testen, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (1,02 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn